Perryville (Alaska), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Perryville (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.